Protomyzostomum polynephris är en ringmaskart som beskrevs av Fedotov 1912. Enligt Catalogue of Life ingår Protomyzostomum polynephris i släktet Protomyzostomum, ordningen Myzostomida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet Protomyzostomum, familjen Myzostomidae, ordningen Phyllodocida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
polynephris